Вадим Алексеевич Кирпиченко (25 сентября 1922, Курск — 3 декабря 2005) — советский разведчик, генерал-лейтенант.

Почётный профессор Академии внешней разведки.

Биография 
«В 1940 году я добровольно вступил в Красную армию, служил в десантных войсках и воевал в составе 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии», — вспоминал Кирпиченко.

Закончил специальную школу (спецшколу), где наряду со средним образованием давали и первичную лётную подготовку.

В годы Великой Отечественной войны 
Был направлен в Инженерную академию ВВС. С января 1945 года на фронте в рядах 103-й воздушно-десантной дивизии, участник боёв у озера Балатон. Старший сержант Кирпиченко принимал участие в освобождении Венгрии, Австрии, Чехословакии.

После войны 
Демобилизовался в 1946 г.
В 1947 г. Кирпиченко поступил на учёбу на отделение арабского языка в Московский институт востоковедения, которое окончил в 1952 году. Во время учёбы был избран секретарём партийной организации института. По окончании обучения ему было предложено продолжить службу в КГБ.

В 1952 г. стал слушателем разведшколы № 101. По окончании разведшколы был направлен в штат Восточного отдела ПГУ КГБ СССР.

Был резидентом в Тунисе, Египте (1970—1974).

Пять лет (с мая 1974 по август 1979 года) руководил нелегальной разведкой (управление «С» ПГУ КГБ СССР). Работал с Хелен и Питером Крогерами (Леонтиной и Моррисом Коэнами).

Руководил штурмом дворца Амина в 1979 году.

В 1979—1991 гг. — первый заместитель начальника ПГУ КГБ СССР.

В 1997 г. ушёл в отставку.
После отставки руководил группой консультантов Службы внешней разведки России.

Награды 
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
 орден Ленина;
 орден Октябрьской революции;
 орден Красного Знамени — дважды;
 орден Отечественной войны I степени;
 орден Красной Звезды;
 орден «Знак Почёта»;
 медаль «За отвагу;
 многие медали СССР;
 нагрудный знак «Почётный сотрудник госбезопасности";
 нагрудный знак «За службу в разведке»;
 лауреат Премии СВР России в области литературы и искусства (2000) за книгу «Из архива разведчика»;
 Почётный гражданин города Курск;
 восемь иностранных орденов.

Сочинения 
 Кирпиченко В. А. Разведка: лица и личности. — 3-е изд., доп. — М.: Международные отношения, 2017. — 398 с. — (Секретные миссии).; ISBN 978-5-7133-1562-7 
 Кирпиченко В. А. Из архива разведчика. — М.: Международные отношения, 1993. — 334 с. — (Секретные миссии).; ISBN 5-7133-0712-3 
 Кирпиченко В. А. Разведка выходит из зоны молчания. // Военно-исторический журнал. — 1995. — № 2. — С.80-87.

Семья 
 Жена — Валерия Николаевна (1930—2015) — востоковед-арабист. Сын и две дочери, четыре внука.
 Сын Сергей (1951—2019) — дипломат, чрезвычайный и полномочный посол.
 Внучка Ксения Сергеевна — дипломат, сотрудник посольства России в Париже.
 Внук Вадим Сергеевич — востоковед-арабист, окончил МГИМО.

Память 
 Увековечен на мемориальной доске Службы внешней разведки Российской Федерации.

Литература 
 Антонов В. С. Житейская правда разведки. — М.: Вече, 2013.
 Антонов В. С. Начальники советской внешней разведки. — М.: Вече, 2015. — 347 с. — (Гриф секретности снят).; ISBN 978-5-4444-2745-3 
 Бондаренко А. Ю. Разведка без вымыслов и выстрелов. — М.: Кучково поле, 2009. — 286 c. — (Тайны спецслужб).; ISBN 978-5-9950-0057-0
 Капитонов К. А. Египтолог из внешней разведки. — М.: ООО «Алгоритм-Книга», 2008.
 Млечин Л. М. История внешней разведки. Карьеры и судьбы. — М.: Центрполиграф, 2011. — 509 с. — ISBN 978-5-227-03099-3

Ссылки 
 Биография
 биография
 РИА Новости, «Исполняется 85 лет со дня рождения легендарного разведчика Кирпиченко», 05:27, 25/09/2007
 Кирпиченко Вадим Алексеевич
 Судьба резидента
 Владимир Сергеевич Антонов, «Жизнь в разведке. Искусство дружить с шефом ЦРУ и оставаться патриотом.» НВО, 2012-09-21.

Примечания 

Воздушные десантники Великой Отечественной войны
Участники Афганской войны (1979—1989)
Сотрудники КГБ СССР
Почётные профессора
Писатели России по алфавиту
Писатели России XXI века
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XXI века
Персоналии:Воздушно-десантные войска СССР и России
Разведчики СССР
Начальники управления «С» ПГУ КГБ СССР